Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais peut faire référence à :
 au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, en tant qu'espace géographique ;
 aux Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC), une entreprise publique créée à la nationalisation ;
 à Bassin houiller du Pas-de-Calais, un ouvrage publié en trois tomes par Émile Vuillemin, en 1880 et 1883 ;
 à Bassin houiller du Pas-de-Calais, un ouvrage publié en deux parties par Alfred Soubeiran, en 1895 et 1898.